Велик инквизитор () е титлата на водача на Генералната асамблея на испанските инквизитори и духовен наставник на служителите на Испанската инквизиция.

Пръв велик инквизитор е Томас де Торквемада, който е в основата на изгонването на евреите от Испания.

Списък 
Първи Велик инквизитор е Томас де Торквемада. В годините 1507-1517 Кастилия и Леон и Арагон имат отделни Велики инквизитори. Последният Велик инквизитор е Херонимо Кастелион и Салас.

Разделяние на инквизицията на такава в Кастилия, и в Арагон

Кастилия

Арагон

Обединена инквизиция

Източници 
 Списък на Великите инквизитори
 List of Grand Inquisitors 
 Council of Inquisition: List of Grand Inquisitors

Източници 

Испанска инквизиция